Benedetta - nome proprio di persona femminile
Benedetta - cognome italiano
Benedetta - film del 2021